Доминик Джонс (; родился 15 октября 1988 года в Лейке Уэльс в округе Полк, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под двадцать пятым номером на драфте НБА 2010 года «Мемфис Гриззлис».

Студенческая карьера 
Доминик Джонс учился в высшей школе Лейк Уэльса в одноименном городе округа Полк штата Флорида и выступал за команду Университета Южной Флориды.

В сезоне 2007/2008 или сезоне новичков он сыграл 31 матч. В них Доминик Джонс проводил в среднем на площадке 35 минут, набирал в среднем 17,1 очков, делал в среднем 4,6 подборов, а также в среднем 1,5 перехвата и 0,3 блок-шота, допускал в среднем 2,3 потери, отдавал в среднем 2,8 передачи, получал в среднем 2,4 персональных замечания.

В сезоне 2008/2009 или сезоне второкурсников он сыграл 31 матч. В них Доминик Джонс проводил в среднем на площадке 37,5 минут, набирал в среднем 18,1 очков, делал в среднем 5,6 подборов, а также в среднем 1,3 перехвата и 0,4 блок-шота, допускал в среднем 2,6 потери, отдавал в среднем 3,9 передач, получал в среднем 2,5 персональных замечания.

В сезоне 2009/2010 или сезоне юниоров он сыграл 33 матча. В них Доминик Джонс проводил в среднем на площадке 37,1 минуты, набирал в среднем 21,4 очков, делал в среднем 6,1 подборов, а также в среднем 1,7 перехват и 0,6 блок-шота, допускал в среднем 2,9 потери, отдавал в среднем 3,6 передачи, получал в среднем 2,8 персональных замечания.

Доминик Джонс за время выступления за Университет Южной Флориды бил штрафные с процентом за семьдесят, атаковал с игры с процентом за сорок, реализовывал трёхочковые броски с процентом за тридцать.

Карьера в НБА 
Доминик Джонс был выбран под двадцать пятым номером на драфте НБА 2010 года «Мемфис Гриззлис». «Мемфис» в результате ряда сделок переуступила права на Джонса «Даллас Маверикс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профайл Доминика Джонса на сайте драфта НБА
 Даёшь молодежь! Часть первая
 Профиль на сайте НБА
 Статистика выступлений игрока в НБА на сайте www.basketball-reference.com
 Статистика выступлений игрока в лиге развития на сайте www.basketball-reference.com

Родившиеся в округе Полк (Флорида)
Баскетболисты США
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Спрингфилд Армор»
Игроки «Ляонин Флаин Леопардс»
Игроки «Атеньенсес де Манати»
Игроки «Шаньси Чжунъюй»